Туктар — деревня  Альметьевского района Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в состав Верхнемактаминского сельского поселения. С 2005 – современный статус.

География 
в 15 км к юго-востоку от г. Альметьевск.

Климат

История 

Основана в 1923 г. переселенцами из с. Тайсуганово. С момента образования находилась в Абдрахмановской волости Бугульминского кантона Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Альметьевском районе.

27 мая 1931 в посёлке организован колхоз им. К. Маркса, куда вошли все 12 хозяйств селения и 11 соседнего п. Абдуллино. По данным республиканской энциклопедии колхоз организован в 1930 г..

В годы Великой Отечественной войны на фронт было мобилизовано около 35 человек, вернулись 10.

Население 

Число жителей: в 1926 г. - 61, в 1938 г. - 141, в 1949 г. - 158, в 1958 г. - 141, в 1979 г. - 22, в 1989 г. - 5, в 2002 г. - 2 чел. На 2008 г. - 11 жителей..

Инфраструктура 
Основа экономики — сельское хозяйство . С конца 1930-х до середины 1950-х гг.  работала начальная школа.

Дачи.

Примечания

Ссылки 
 Туктар// Альметьевская энциклопедия 
 Туктар // Онлайн - энциклопедия Tatarica
Населённые пункты Альметьевского района